Fraubrunnen (district), een district in het Zwitserse kanton Bern.
Fraubrunnen (gemeente), een gemeente gelegen in dat district.